Аббаз Дабылов (, 1898—1970) — каракалпакский советский поэт, народный певец Узбекистана (1957).

Биография 
Аббаз Дабылов родился в 1898 году в Тахтакупирском районе. В юности он был среди казахов на Урале. В то же время он овладел искусством повествования и прославился как талантливый читатель.

Автор монументального дастана «Бахадыр» (1946—1956 гг.).
 «Вести Каракалпакстана», № 65 от 14 августа 2009

Примечания 

Писатели СССР
Писатели по алфавиту
Каракалпакские поэты
Родившиеся в 1898 году
Умершие в 1970 году
Персоналии по алфавиту